Bérengère Poletti (née en 1959), sage-femme de formation, femme politique française ;
 Bernard Poletti, diplomate français ;
 Fabrizio Poletti (né en 1943), footballeur international italien devenu par la suite entraîneur ;
 Jean-Paul Poletti (né en 1949), musicien polyphoniste français ;
 Luigi Poletti (1792-1869), architecte néo-classique romain ;
 Luigi Poletti (1864-1967), mathématicien italien ;
 Rosette Poletti (née en 1938), infirmière en soins généraux et en psychiatrie suisse ;
 Stephen Poletti (né en 1949), acteur américain ;
 Ugo Poletti (1914-1997), cardinal italien.